Roine kan vara flera olika saker:

 Roine (namn) – ett mansnamn
 Roine (sjö) – en sjö nära Kangasala i Finland
 Roine – katalanska för sydvästra Schweiz och sydöstra Frankrike, se Rhône